Ferdinand Beit ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Beit (Chemiker) (1817–1870), deutscher Chemiker und Unternehmer 
 Ferdinand Beit (Politiker) (1858–1928), deutscher Politiker (DDP) und Kaufmann